Publius Servilius Priscus är ett namn som burits av flera romare:

* Publius Servilius Priscus (konsul 495 f.Kr.), romersk politiker
 Publius Servilius Priscus (konsul 463 f.Kr.), romersk politiker